Air-Marshal bezeichnet:

 einen Dienstgrad der Luftwaffe in diversen englischsprachigen Staaten, siehe Air Marshal
 einen Flugsicherheitsbegleiter